Ouara peut désigner :
 Ouara, un département du Tchad ;
 Ouara, une ville du Bénin ;
 Ouara ou Wara, un village du Burkina Faso ;